Christo steht für:

 Christo (Christo Wladimirow Jawaschew; 1935–2020), US-amerikanischer Künstler, siehe Christo und Jeanne-Claude

Christo ist der Familienname folgender Personen:
 Bob Christo (1940/1941–2011), australischer Schauspieler
 Guy-Manuel de Homem-Christo (* 1974), französischer Musiker

Siehe auch:

 Cristo
 In Christo
 Kristo
 Christow
 Gristow